«Семейное счастье» — советский комедийный киноальманах из четырёх новелл, снятых режиссёрами-дебютантами Сергеем Соловьёвым, Александром Шейном и Андреем Ладыниным в  году. Экранизация рассказов Антона Павловича Чехова.

Сюжет 
«От нечего делать» (Дачный роман).

«…В те дни была отвратительная серая погода, располагающая к унынию и злобе…»

Скучающая, избалованная дачница, не скрываясь, беззастенчиво флиртует с воспитателем своих детей, студентом-техником Ваней Щупальцевым. За поцелуем их застаёт муж и на удивление остаётся невозмутимым. Давно понявший, что его супруга глупа и беспредельно наивна («дрянная, скверная бабёнка»), он не придаёт особого внимания случившемуся. В шутку «обманутый муж» предложил бедному студенту, как честному человеку, либо взять на себя счастье его жены, либо стреляться на дуэли.

Романтичный юноша принял всё близко к сердцу и, после тяжёлого раздумья, был готов на все условия. Удивлённый неожиданным благородством «соперника», Николай Андреевич с трудом уговаривает его не волноваться и забыть это происшествие.

«Нервы» (Страшный рассказ).

«Много таинственного и… страшного в природе…»

Наслушавшись в гостях страшных историй, Дмитрий Осипович Ваксин вернулся в свой опустевший после отъезда жены дом. Будучи человеком впечатлительным, он долго ворочался в постели, не в силах уснуть. В середине ночи в его комнату наведалась пожилая гувернантка-немка, разбуженная непонятным шумом. Обрадованный, что он не одинок, Ваксин долго не отпускал женщину от себя, и в итоге они уснули, она — на его кровати, а он на стоящем рядом сундуке. Такую картину и застала, к своему огромному удивлению, вернувшаяся рано утром хозяйка дома.

«Мститель» (Комедия).

«Семейная жизнь имеет свои неудобства…»

Вернувшийся в непривычный час домой, Фёдор Фёдорович Сигаев застаёт свою жену в объятиях любовника. Движимый чувством мести, он спешит в оружейный магазин за револьвером. Мысленно он убивает то себя, то жену, то любовника; представив последствия этого поступка, предстоящее разбирательство и суд, испугавшийся ответственности обманутый муж ушёл из магазина, унося с собой купленную ради приличия совершенно не нужную ему сеть для ловли мелкой рыбы.

«Предложение» (Шутка).

«А не жениться мне нельзя…»

Иван Васильевич Ломов, мужчина в самом расцвете лет, сватается к дочери своего соседа по имению. Радость по поводу этого события прошла после ожесточённых споров, затеянных будущими супругами. Они долго не могли прийти к общему мнению, чей на самом деле Воловий Лужок и чья собака лучше. Отец невесты принял участие в споре с такой горячностью, что чуть было не застрелил несговорчивого жениха.

В ролях 
«От нечего делать»
 Алиса Фрейндлих — Анна Семёновна Капитонова, скучающая барыня
 Вячеслав Тихонов — Николай Андреевич Капитонов, нотариус, муж Анны Семёновны
 Николай Бурляев — Иван Щупальцев, студент 1-го курса, невольный соперник Николая Андреевича
 Людмила Цветкова — Настя, горничная
«Нервы»
 Николай Гриценко — Дмитрий Осипович Ваксин, помещик
 Раиса Куркина — жена Дмитрия Осиповича
 Лидия Сухаревская — Розалия Карловна, гувернантка
«Мститель»
 Андрей Миронов — Фёдор Фёдорович Сигаев, муж
 Алла Будницкая — жена Фёдора Фёдоровича
 Валентин Гафт — приказчик в магазине оружия
 Александр Орлов — любовник
 Георгиос Совчис — прокурор
 Игорь Ясулович — адвокат Фёдора Фёдоровича
«Предложение»
 Георгий Бурков — Иван Васильевич Ломов, помещик
 Екатерина Васильева — Наталья Степановна, дочь Чубукова
 Анатолий Папанов — Степан Степанович Чубуков, сосед Ломова

Съёмочная группа 
«От нечего делать»
 Автор сценария и режиссёр — Сергей Соловьёв
 Оператор — Роман Веселер, художник — Леонид Перцев
 Композитор — Исаак Шварц
«Нервы»
 Автор сценария — Аркадий Ставицкий
 Режиссёр-постановщик — Александр Шейн
 Оператор — Александр Рябов, художник — Анатолий Кузнецов
 Композитор — Исаак Шварц
«Мститель»
 Автор сценария и режиссёр — Андрей Ладынин
 Оператор — Альфредо Альварес,  художники — Арнольд Вайсфельд, Галина Шабанова
 Композитор — Исаак Шварц
«Предложение»
 Автор сценария и режиссёр — Сергей Соловьёв
 Оператор — Владимир Чухнов, художник— Леонид Перцев
 Композитор — Исаак Шварц

Ссылки 
 Фильм «Семейное счастье» в онлайн-кинотеатре «Мосфильма»

Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Сергея Соловьёва
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1969 года
Киноальманахи СССР
Экранизации произведений Антона Чехова
Фильмы СССР 1969 года
Чёрно-белые фильмы СССР